Серге́й Каза́нцев: Казанцев, Сергей Михайлович (род. 1955) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Казанцев, Сергей Сергеевич (род. 1946) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации.